Cet article présente les épisodes de la troisième saison du célèbre Le Muppet Show présenté par Kermit la grenouille crée par Jim Henson  diffusé de 1978 à 1979 sur la chaîne ITV (chaîne de télévision)

Invités:

 Helen Reddy
 Roy Clark
 Jean Stapleton
 James Coco
 Liberace
 Loretta Lynn
 Alice Cooper
 Cheryl Ladd
 Pearl Bailey
 Kris Kristofferson & Rita Coolidge
 Raquel Welch
 Leo Sayer
 Gilda Radner
 Marisa Berenson
 Spike Milligan
 Elke Sommer
 Danny Kaye
 Lesley Ann Warren
 Harry Belafonte
 Sylvester Stallone
 Roger Miller
 Roy Rogers & Dale Evans
 Lynn Redgrave
 Leslie Uggams

Série télévisée Muppets